Leptothorax faberi  — вид мелких по размеру муравьёв рода Leptothorax из подсемейства Myrmicinae (Formicidae). Канада.

Распространение 
Эндемик Канады (Альберта, Jasper National Park).

Описание 
Длина самок 3,2—3,4 мм (рабочие около 3 мм). Усики состоят из 11 члеников (у самцов из 12) с 3-члениковой булавой. Формула щупиков 5,3. Гаплоидный набор хромосом — 15. Социальные паразиты других видов рода Leptothorax. Вид назван в честь мирмеколога Dr. Walther Faber (Вена, Австрия) в признание его заслуг в исследовании социального паразитизма среди муравьёв.

Примечания

Литература 
 Buschinger, A. 1983: Leptothorax faberi n. sp., an apparently parasitic ant from Jasper National Park, Canada (Hymenoptera: Formicidae). Psyche, 89: 197—209.

Ссылки 
 Leptothorax faberi 

Leptothorax
Насекомые Северной Америки
Эндемики Канады
Животные, описанные в 1983 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Гнездовые паразиты